9-й чемпионат Европы по футболу (, ) — прошёл в Швеции с 10 по 26 июня 1992 года. В финальной стадии принимали участие 8 команд: 7 победителей отборочных групп и сборная Швеции на правах хозяйки турнира. Это был последний турнир с таким количеством участников, через 4 года команд стало в два раза больше.

За 2 недели до жеребьёвки финального турнира вместо команды СССР была допущена команда СНГ в связи с распадом Советского Союза.

Полной неожиданностью для всех явилось чемпионство сборной Дании, учитывая тот факт, что, помимо прочего, датчане узнали о своём участии в турнире всего за несколько дней до начала европейского первенства. Дания, занявшая в отборочной группе второе место, заменила финишировавшую первой в 4-й отборочной группе Югославию, отстранённую от чемпионата Европы в связи с войнами. При этом в составе датчан из-за конфликта с главным тренером отсутствовал 28-летний полузащитник «Барселоны» Микаэль Лаудруп, впоследствии, в 2006 году, признанный лучшим футболистом Дании всех времён.

Участники

Стадионы 
Матчи турнира прошли на четырёх стадионах Швеции, которая получила право принять турнир 16 декабря 1988 года (на право стать хозяйкой турнира претендовала также Испания).

Отборочные игры

Составы команд

Бомбардиры 
3 мяча
  Деннис Бергкамп
  Хенрик Ларсен
  Карл-Хайнц Ридле
  Томас Бролин (1 − с пенальти)

2 мяча
  Жан-Пьер Папен
  Франк Райкард
  Томас Хесслер
  Ян Эрикссон

1 мяч
  Дэвид Платт
  Штефан Эффенберг
  Юрген Клинсман
  Йон Йенсен
  Ким Вильфорт
  Ларс Эльструп
  Роб Витсге
  Игорь Добровольский
  Брайан Макклер
  Гари Макаллистер
  Пол Макстей
  Кеннет Андерссон

Финальный турнир

Группа A

Группа B

Плей-офф

Полуфиналы

Финал

Примечания

Ссылки 
 Статистика чемпионата на RSSSF
 Статистика чемпионата на КЛИСФе
 История Чемпионатов Европы. 1992. Швеция на goal.net.ua
 Отчёт о чемпионате // rusteam.permian.ru

 
Июнь 1992 года
Спорт в Швеции в 1992 году
Международные соревнования по футболу в Швеции